Juwana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Juwana (distriktshuvudort), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Juwana, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar